Stig Andersson – szwedzki zapaśnik, mistrz świata
 Stig Emanuel Andersson (1914–2000)hokeista i piłkarz, olimpijczyk
 Stig Andersson (1924–2015) – szwedzki kolarz, olimpijczyk
 Stig Andersson (ur. 1927) – szwedzki kajakarz, mistrz świata
 Stig Andersson-Tvilling (1928–1989) – szwedzki hokeista, olimpijczyk
 Stig Andersson (ur. 1931) – szwedzki biathlonista
 Stig Lennart Andersson  (ur. 1957) – szwedzki architekt

Zobacz też 
 Stig Anderson